Sankarani est une rivière d'Afrique, affluent du fleuve Niger

 Sankarani est une commune malienne dans le cercle de Yanfolila, région de Sikasso